El término focha cornuda puede referirse a:

Fulica cornuta, ave de América del Sur;
Fulica cristata, ave de África y España.